Шихирдановский район – татарская национальная административно-территориальная единица в составе Чувашской АССР, существовавшая с 1929 по 1939 год.

Состав 

В его состав вошли 22 татарских селения, выделенные из:
 Большебатыревского района – Байметево, Долгий Остров, Ивашкино, Кайнлык, Кзыл-Камыш, Кзыл-Чишма, Малые Шихирданы, Новые Чепкасы, Полевые Бикшики, Татарские Ишаки, Татарские Сугуты, Татарские Тимяши, Татарские Шуруты, Токаево, Урмаево, Шихирданы; 
 Ибресинского района – Второе Альбус-Сюрбеево, Чичканы; 
 Малояльчиковского района – Ишмурзино-Суринск, Новые Бикшики; 
 Шемуршинского района – Байдеряково, часть татарская; Трёхбалтаево, часть татарская. Таким образом, из селений со смешанным татарско-чуваш.ским населением в район были выделены татарские части.

Район состоял из 11 отдельных территорий, не имевших между собой смежных границ.

История 

Была образована по национальному признаку постановлением Президиума ЦИК Чувашской АССР от 26 августа 1929. Постановление об образовании района было проведено в жизнь с 1 октября 1929, не дожидаясь утверждения Президиумом ВЦИК, который 13 декабря 1929 отклонил постановление Президиума ЦИК Чувашской АССР о создании района ввиду создаваемой чересполосицы.

Однако поставленный перед свершившимся фактом и для сохранения национального характера района 20 сентября 1930 Президиум ВЦИК утвердил образование района. На 1 октября 1929 район насчитывал 3726 хозяйств, 18679 жителей (98% татары).

Бюро Чувашского обкома ВКП(б) 7–8 января 1939 постановило изменить административно-территориальную границу района путём передачи в этот район сельсоветов Батыревского района, расположенных близко к селу Шихирданы, и создать компактный район с удобным территориальным расположением; переименовать село Шихирданы в село Чкаловское и район в Чкаловский район.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 «Об изменении границ и новом административно-территориальном составе Батыревского и Шихирдановского районов Чувашской АССР» названные районы ликвидированы, на их базе образованы Комсомольский и Чкаловский районы. Татарские селения бывшего Шихирановского оказались в составе Чкаловского, Комсомольского, Яльчикского и Шемуршининского районов. Район перестал существовать.

Ссылки 
 Статья

Упразднённые районы Чувашии